La Vila Joiosa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Vila Joiosa (kommunhuvudort), Valencia, Provincia de Alicante, 
 La Vila Joiosa (kommun), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar